«The Place Where You Will Find Us» — дебютний студійний альбом гурту Zornik, що вийшов у 2002-му році. Всі пісні написані Koen Buyse.

Список пісень 
 «Hey Girl» — 4:15
 «Once Again» — 3:48
 «This Song Is Just For You» — 4:14
 «It's So Unreal» — 4:04
 «The Demons You Have Liked» — 3:52
 «Instru 7 Turns 15» — 3:12
 «You Move Me» — 3:52
 «Love Affair» — 3:44
 «Sometimes» −4:30
 «Wasting Time» — 5:00
 «Go Your Way» — 3:37
 «King Of The Town (Acoustic)» — 3:30
 «Hey Girl (Acoustic)» — 3:25

Сингли 
 «Love Affair»
 «It's So Unreal»
 «Hey Girl»
 «You Move Me»
 «Sometimes»

Посилання 
 http://www.discogs.com  

Музичні альбоми 2002
Рок-альбоми
Дебютні альбоми 2002
Альбоми Zornik